Personat steht für

 Personat (Stelle) eine bestimmte Ehrenstelle in einem Stifts- oder Domkapitel
 Per-Sonat ein auf Alte Musik spezialisiertes Musikensemble